Alta infedeltà – film a episodi del 1964, diretto da Franco Rossi, Elio Petri, Luciano Salce e Mario Monicelli.
 Alta infedeltà – film del 2010, diretto da Claudio Insegno
 Alta infedeltà – programma televisivo italiano prodotto da Real Time.